Daily (TQ)
Daily (Vinchenzo)